Saint-Symphorien kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Saint-Symphorien (ort i Belgien), Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Saint-Symphorien, Cher, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Symphorien, Deux-Sèvres, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Symphorien, Eure, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Symphorien, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Symphorien, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Symphorien, Lozère, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Saint-Symphorien, Sarthe, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Symphorien-d'Ancelles, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Symphorien-de-Lay, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Symphorien-de-Mahun, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Symphorien-de-Marmagne, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Symphorien-des-Bois, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Symphorien-des-Bruyères, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Symphorien-de-Thénières, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Saint-Symphorien-d'Ozon, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Symphorien-sous-Chomérac, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Symphorien-sur-Coise, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Symphorien-sur-Couze, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Symphorien-sur-Saône, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 

Robotskapade Belgienförgreningar